Buzura maculatissimus är en fjärilsart som beskrevs av Karl Grünberg 1910. Buzura maculatissimus ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
maculatissimus